

Geografia

Austria 
 Bad Erlach – gmina targowa w kraju związkowym Dolna Austria, w powiecie Wiener Neustadt-Land

Niemcy 
 Erlach – dzielnica Ochsenfurtu

Szwajcaria 
 Erlach – miasto w kantonie Berno, w okręgu Seeland

Osoby 
 Johann Bernhard Fischer von Erlach – austriacki architekt
 Monika Erlach – austriacka lekkoatletka